Showtime může znamenat:

 Showtime – značka placených televizních stanic
 Showtime (film) – americký film z roku 2002
 Showtime (pořad) – zpravodajský pořad televize Prima